Chamada (jornalismo) - texto curto da primeira página que resume as informações publicadas
 Chamada (religião) - quando uma pessoa sente dentro de si um impulso para se dedicar à "obra de Deus"
 Chamada telefônica - conexão de uma rede telefônica entre o chamador e a parte chamada

Desambiguação